Schönsperger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Schönsperger (um 1455–1521), Augsburger Buchdrucker und Händlerverleger
 Johann Schönsperger der Jüngere (um 1480–1543), Augsburger Buchdrucker und -verleger